Кіяновський Костянтин Михайлович — старшина Збройних сил України.
 Кіяновський Микола Володимирович — доктор технічних наук.

 Кіяновська Маріанна Ярославівна — українська поетеса, прозаїк, есеїстка, перекладачка, літературний критик та літературознавиця.